Бардвел има више значења:
 Бардвел (Тексас)
 Бардвел (Кентаки)